Matsuyama kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Matsuyama (ö),

Japan 

 Matsuyama, stad, Ehime prefektur, 

Robotskapade Antarktisförgreningar